Maria Isabel de Alcântara Brasileira (Rio de Janeiro, 13 de agosto de 1827 — Rio de Janeiro, 25 de outubro de 1827) foi filha do imperador Dom Pedro I do Brasil e de sua amante, Domitila de Castro Canto e Melo, a marquesa de Santos. Ela morreu de meningite com apenas dois meses de idade.

Duques do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Mortos em 1827